Могултай

 Могултай — наместник китайского Туркестана, поставленный внуком Чингисхана, ханом Хубилаем; изгнан монгольским правителем Чагатайского улуса Борак-ханом.
 Могултай — псевдоним в Интернете Александра Аркадьевича Немировского.